Лукума () — плодовое дерево, вид растений из рода  семейства .

История

Применение у ацтеков 
В своём фундаментальном произведении «Общая история дел Новой Испании» (1547—1577) Бернардино де Саагун, опираясь на сведения ацтеков о свойствах растений, привёл различные сведения, предположительно, о лукуме, в частности о том, что:

Есть другие деревья, которые называются ацапотль, они ровные, плод их называется ацапутль, и они внутри и снаружи жёлтые. Они — весьма тугие сладости, подобно варёному яичному желтку; у них косточки тёмно-каштанового цвета.

Описание 
Лукума — небольшое вечнозелёное дерево высотой 8—15 м, с плотной кроной и с коричневой корой, содержащей обильный клейкий, молочного цвета, латекс. Листья овальные или эллиптические, кожистые, тёмно-зелёные сверху и бледные снизу, 12,5—25 см длиной.

Цветки с зеленовато-жёлтыми трубковидными 5—7-лопастными венчиками растут по 1—3 штуки в пазухах листьев.

Плод сплющенный овальный 7,5—10 см длиной с тонкой нежной коричневато-зелёной кожицей с красновато-коричневым румянцем. Внутри содержится ярко-жёлтая крепкая сухая мучнистая сладкая мякоть, пропитанная латексом до тех пор пока не перезревает, с 1—5 овальными чёрно-бурыми глянцевыми семенами.

Распространение 
Родина Лукумы — Перу, Чили и Юго-Восточный Эквадор. Он культивируется в этих странах, а также в Боливии, Коста-Рике, Мексике и на Гавайских островах.

Использование 
Спелые плоды Лукумы едят в свежем виде, тушат в сиропе, добавляют в пироги, консервируют.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189.

Сапотовые
Флора Южной Америки
Фрукты
Плодовые деревья